kuća Dujmović u Splitu
kuća Dujmović u Supetru
zgrada Dujmović-Stock u Splitu